Faix ist der Familienname folgender Personen:

 Tobias Faix (* 1969), deutscher Theologe und Autor (Sohn von Wilhelm Faix)
 Wilhelm Faix (* 1940), deutscher evangelikaler Theologe, Autor